Швайка — чоботарський інструмент
 Швайка — інструмент, за допомогою якої роз'єднують пасма тросів
 Швайка — старовинна гра
 Швайка — народна назва бистрянки звичайної
 Швайка — інструмент різника для забою свиней; заточка
 Швайка — розмовна назва дівчини, жінки, що суне свого носа у чужі справи
 Швайка — розмовна назва дівчини легкої поведінки

Прізвище 

Швайка — українське прізвище:
 Швайка Ігор Олександрович (25 лютого 1976) — український громадський діяч, юрист, голова Харківської обласної організації ВО «Свобода».
 Швайка Михайло Андрійович (1931-2018) — народний депутат Верховної Ради України I скликання, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
 Швайка Олесь Павлович — український хімік, доктор хімічних наук.
 Швайка — козак.

Примітки 

Українські прізвища